COG3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 828 амінокислот, а молекулярна маса — 94 096.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки